Сарос 110 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 30 серпня 463 року і досягла кільцеподібних затемнень 6 травня 878 року. Була позбавлена стадій гібридного і повного затемнень. Закінчилася частковим затемненням 17 жовтня 1743 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 110 на сайті НАСА

Сарос